Die B Grupa 1989/90 war die 41. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1989 und endete am 2. Juni 1990.

Modus 
Die 20 Mannschaften traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die ersten drei Vereine stiegen in die A Grupa auf, während die letzten sechs Teams in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1989 90
Fußballsaison 1989/90